Швальмталь (Гессен) — коммуна в Германии, в земле Гессен.
 Швальмталь (Нижний Рейн) — коммуна в Германии, в земле Северный Рейн — Вестфалия.